diverse plaatsen in de VS:
Rockford (Alabama)
Rockford (Illinois), de grootste plaats van die naam
Rockford (Iowa)
Rockford (Michigan)
Rockford (Minnesota)
Rockford (Ohio)
Rockford (Tennessee)
Rockford (Washington)
Rockford (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk